Nagaon (district), een district van de Indiase staat Assam
 Nagaon (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Nagaon